Crépet ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Crépet (1807–1864), französischer Architekt
 Jacques Crépet (1874–1952), französischer Journalist, Romanist und Literarhistoriker